Кумаритов — фамилия:
 Кумаритов, Борис Михайлович (1939—2000) — советский и российский актёр.
 Кумаритов, Вадим Вилордович (род. 1970) — российский тренер по греко-римской борьбе, менеджер.
 Кумаритов, Михаил Григорьевич (1896—1942) — советский медик.